Zehntner bezeichnet:

 Zehntner, in Bergbauregionen der Finanzbeamte des Landesherrn

Zehntner ist der Familienname folgender Person:

 Albert Adolf Zehntner (1895–1975), Schweizer Maler, Heraldiker und Restaurator
 Leo Zehntner (1864–1061), Schweizer Biologe
 Marc Zehntner (* 1972), Schweizer Kulturmanager